Лаборец:

 Лаборец (князь) — полулегендарный вождь славян в Подкарпатье в IX веке.
 Лаборец (река) — река в восточной Словакии.